Saattoq bezeichnet:
 Saattoq (bei Innaarsuit), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattoq (bei Nutaarmiut), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Saattoq (Insel, bei Aappilattoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattoq (Insel, Illullip Tunua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattoq (Insel, Saattorsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattoq (Insel, Saattup Akia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattoq (Insel, Saattup Tunua) (Store Fladø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattoq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland